«Компью́терная гру́ппа реаги́рования на чрезвыча́йные ситуа́ции» (, CERT), другие названия: «кома́нда компью́терной безопа́сности по реаги́рованию на инциде́нты» (, CSIRT), или «компью́терная кома́нда э́кстренной гото́вности» (), «центр реагирования на инциденты информационной безопасности», «центр реагирования на компьютерные инциденты» — названия групп экспертов по компьютерной безопасности, занимающихся сбором информации об инцидентах, их классификацией и нейтрализацией.

История 
История CERT тесно связана с борьбой против сетевых червей.

Первый червь попал в сеть интернет 2 ноября 1988 года, когда так называемый «червь Морриса» парализовал работу узлов интернета. Для борьбы с червём по заказу правительства США в университете Карнеги — Меллон была сформирована первая команда «Computer emergency response team» или «CERT».

В дальнейшем команды во всём мире стали называть себя «CERT». В англоязычных странах некоторые группы называли себя аббревиатурой «CSIRT».

Торговая марка «CERT» зарегистрирована университетом Карнеги — Меллон, защищена международным законодательством об авторских и патентных правах, является наименованием сервиса. Университет Карнеги имеет исключительное право на предоставление этого именования различным сервисам информационной безопасности по всему миру.

Организации CERT

США 
Оригинальная команда CERT из университета Карнеги — Меллон выполняет роль общенационального координационного центра для других команд CERT на территории США.

Европа 
В отличие от США, на территории Европейского союза большинство групп CERT создавались университетами и крупными ИТ-компаниями. Большинство стран европейского союза не имеют своих координационных центров и сотрудничают через общеевропейскую организацию TF-CSIRT (). В 2006 году организация TF-CSIRT аккредитовала около 100 команд CERT. TF-CSIRT запустила форум FIRST () (сайт форума) для проведения совещаний по вопросам взаимодействия команд CERT. Управление центрами CERT ЕС постепенно передаётся агентству ENISA.

Другие страны

См. также 
 Информационная безопасность
 Преступления в сфере информационных технологий
 Управление «К»
 Группа реагирования на инциденты информационной безопасности

Примечания

Ссылки 
 cert.org
 first.org

Организации по обеспечению компьютерной безопасности
Университет Карнеги — Меллона